Rhoeo ist:
 Rhoeo (Tochter des Staphylos), eine Person der griechischen Mythologie
 in der Biologie eine ehemalige Gattung, die heute ein Synonym der Gattung Tradescantia ist; als Trivialname noch für Tradescantia spathacea